

Presentación previa 
El estadounidense Bradley Klahn es el primer campeón del torneo, tras vencer en la final al japonés Taro Daniel.

Cabezas de serie 

 Julian Reister (Segunda ronda)
 Matthew Ebden (Segunda ronda)
 Blaž Kavčič (Primera ronda)
 Bradley Klahn (Campeón)

  Dušan Lajović (Primera ronda)
  James Ward (Primera ronda)
  Mirza Bašić (Primera ronda)
  Matt Reid (Cuartos de final)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Yeongwol 2013